Das 3. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 30. Juni bis zum 7. Juli 1957 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Nachdem im vorigen Jahr das Durchschnittsalter der vier Einzelfinal-Teilnehmer(innen) bei 37 Jahren gelegen hatte, wurde diesmal eine Altersbeschränkung von 25 Jahren eingeführt und das Turnier als Nachwuchsturnier deklariert. Neben den jungen Spitzenspielern aus der DDR nahmen auch Spieler aus der Bundesrepublik, aus Polen und aus Rumänien teil. Weitere osteuropäische Länder sagten ihre Teilnahme kurzfristig ab, was dazu führte, dass in der Damenkonkurrenz nur neun Teilnehmerinnen antraten.

Die Einzeltitel gewannen Horst Stahlberg und Eva Mannschatz, die auch im Doppel mit Inge Wild erfolgreich war. Das Herrendoppel ging an die Rumänen Eugen Cristea und Constantin Năstase. Im Gemischten Doppel war das polnische Paar Katharina Gerigk und Bogdan Maniewski erfolgreich.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis, amtliches Organ der Sektion Tennis der DDR, Heft 4, Juli 1957

Anmerkungen 

1957
Tennisturnier 1957
Tennisturnier in Zinnowitz